

Населені пункти та їхні частини
 Марянув — село в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Марянув — село в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Слупія Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Марянув — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Марянув — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Марянув — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Марянув — частина міста Верушув у Верушовському повіті Лодзинського воєводства
 Марянув — частина села Ніва-Бабіцька в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Марянув — частина села Суходембе в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Марянув — частина села Тчиця в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Марянув — частина села Вежховисько в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Марянув — частина села Цяновиці в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Марянув — частина села Стриковиці-Ґурне в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — частина села Бжезінув у гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — частина села Поляни-Кольонія в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Марянув — частина села Владиславув у гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Марянув — частина села Жерники-Ґурне в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — частина села Бардо в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — частина села Бушковиці в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — частина села Щекажув у гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — частина села Жукув у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — частина села Фіялув у гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Марянув — частина села Тарново-Подґурне в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства
 Марянув — частина села Чарнушка в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Марянув — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Марянув — осада в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки